Стивен Браун: Браун, Стивен (род. 1956) — британский гребец-байдарочник.
 Браун, Стивен (род. 1986) — австралийский дзюдоист.
 Браун, Стив (род. 1946) — американский кёрлингист и тренер.